У овим табелама су дате моларне енергије јонизације хемијских елемената, мерене у kJ mol−1. Ово је енергија по молу неопходна да се уклоне електрони из гасовитих атома или атомских јона. Прва моларна енергија јонизације важи за неутралне атоме. Друга, трећа и др. моларне енергије јонизације важе за даља уклањања електрона из једноструко, двоструко итд. набијеног јона. За енергије јонизације мерене у јединици eV, погледајте чланак Енергије јонизације хемијских елемената (страница с подацима). Сви подаци од радерфордијума надаље су предвиђени.

1—10

11—20

21—30

Референце

Литература 
 
  /за предвиђања/
 
  (за предвиђања)

Хемијске особине